

Cinema
A Full House – film del 1919 diretto da Al Christie
A Full House – film del 1920 diretto da James Cruze
A Full House – film del 1928 diretto da Gus Meins

Televisione
Gli amici di papà o Padri in prestito (Full House) – serie televisiva